Statssekretær har flere betydninger:
 Statssekretær (politisk hverv) – titel der både kan gives til ministre og embedsmænd
 Statssekretær (Storbritannien) – titel der gives til de mest højtstående minstre, der også er medlem af kabinettet.
 Statssekretær (Norge)
 Statssekretær (Sverige)
 Statssekretær (Tyskland)
 Statssekretær (USA) – Secretary of State er USAs føderale udenrigsminister
 Statssekretær (Vatikanet) – Segretario di Stato er Vatikanstatens statsminister

Politik
Titler